Daniel Ceballos puede referirse a:
 Daniel Ceballos, político venezolano.
 Dani Ceballos, futbolista español.